Ottende etape af Tour de France 2012 var en 157,5 km lang kuperet etape. Den blev kørt søndag den 8. juli fra Belfort til Porrentruy i Schweiz.

 Etape: 8. etape
 Dato: 8. juli
 Længde: 157,5 km
 Gennemsnitshastighed: 40,014 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Les Genevez) 
Efter 107 km

1. bjergspurt (Côte de Bondeval) 
4. kategori stigning på Côte de Bondeval, efter 20 km (499 m; 4,4 km à 3,9 %)

2. bjergspurt (Côte du Passage de la Douleur) 
3. kategori stigning på Côte du Passage de la Douleur, efter 32 km (806 m; 3,8 km à 6,4 %)

3. bjergspurt (Côte de Maison-Rouge) 
2. kategori stigning på Côte de Maison-Rouge, efter 50 km (784 m; 7,9 km à 5 %)

4. bjergspurt (Côte de Saignelégier) 
2. kategori stigning på Côte de Saignelégier, efter 73 km (979 m; 7,8 km à 6,1 %)

5. bjergspurt (Côte de Saulcy) 
2. kategori stigning på Côte de Saulcy, efter 97 km (928 m; 4,6 km à 8,6 %)

6. bjergspurt (Côte de la Caquerelle) 
2. kategori stigning på Côte de la Caquerelle, efter 130,5 km (834 m; 4,3 km à 7,6 %)

7. bjergspurt (Col de la Croix) 
1. kategori stigning på Col de la Croix, efter 141,5 km (789 m; 3,7 km à 9,2 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 31  Samuel Sánchez (EUS) udgik.
 39  Gorka Verdugo (EUS) udgik.
 214  Johannes Fröhlinger (ARG) stillede ikke til start på etapen.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 08

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 8